А1 Етнікі 2013—2014 — 74-ий чемпіонат Греції з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Результати

Плей-оф

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  
 Офіційний сайт  
 Офіційний канала на youtube  
 Офіційна сторінка на eurobasket  
 Чемпіонат Греції на scoresway 

2014
‎Греція
Греція
2013 у грецькому спорті
2014 у грецькому спорті